Бемельманс () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Бемельманс, Людвиг (1898-1962) — американский писатель и художник, книжный иллюстратор.
 Бемельманс, Рубен (род. 1988) — бельгийский профессиональный теннисист.